
Molekulska formula -{C8H8}- se može odnositi na:

 Barrlen
 Benzociklobuten
 Kuban
 Kunean
 Ciklooktatetraen
 Stiren